Faulenbach bezeichnet:
 Faulenbach (Elta), linker Zufluss der Elta in Wurmlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Faulenbach (Lech), linker Zufluss des Lechs in Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern; Abfluss des Alatsees

 Bad Faulenbach, Stadtteil von Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Faulenbach ist der Familienname von
 Bernd Faulenbach (* 1943), deutscher Historiker
 Heiner Faulenbach (* 1938), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Faulbach (Begriffsklärung)
 Faulenbach-Schanzen